Амбразанцев — русская фамилия. Известные носители:

 Амбразанцев, Александр Сергеевич (1841—?) — военачальник Российской империи, генерал-майор.
 Амбразанцев-Нечаев, Александр Сергеевич (1832—1897) — генерал-лейтенант, тайный советник.
 Амбразанцев, Владимир Александрович (1881—1946) — участник Белого движения на Юге России, полковник. 
 Амбразанцев, Николай Дмитриевич (1754—1814) — генерал-лейтенант, генерал-инспектор артиллерии.